Escapade (programmeertaal), een programmeertaal
HMS Escapade (H17), een schip van de Royal Navy die diende in de Tweede Wereldoorlog
Escapade (lied), een lied van Janet Jackson
Escapade (album), een album van Split Enz's Tim Finn
Escapade (band), een Amerikaanse band
Escapade (orkest)
Escapade, vervoerbewijs
Meerdere films:
Escapade (1935), met William Powell en Luise Rainer
Escapade (1955), met John Mills
Escapade (1957), met Louis Jourdan
Escapade (2014), Daniël Boissevain